Петрогрáдская детская питательная колония — детская колония, созданная изначально, как две группы (колонии), направившиеся в летний детский санаторий в мае 1918 года на Урал, и, в результате смещения фронтов Гражданской войны, вынужденная перемещаться из изначально запланированного размещения, совершив кругосветное путешествие и вернувшись в Петроград в декабре 1920 года — январе 1921 года.

История 
Весной 1918 года у организации, формально уже распущенной Советской властью, Петроградской Областной Организации Союза Городов возникло предложение жителям Петрограда с детьми, после уже прошедшей голодной зимы, отправить их детей в рамках «детских питательных колоний» на три месяца на Урал.

К маю, из около 1000 набравшихся детей, были сформированы две таких колонии. Первая с 475 детьми уехала на восток 18 мая в санитарном поезде 101 и была остановлена восставшим, за день до этого, Чехословацким корпусом, захватившим Челябинск. Из-за того, что один из воспитателей был чехом по национальности, знавший чешский язык, в регион контролирующийся корпусом был пропущен не только первая, но и вторая колония, включавшая в себя 293 ребёнка, прибывшая в регион неделю спустя. Первая колония была размещена в Миассе, а вторая, вышедшая в 20-х числах мая — в санатории Курьи. Детей разместили на дачах. Начальниками первой колонии были Христина и Павел Вознесенские.

Осенью стало ясно, что путь назад для колоний отрезан, так как ещё в августе Белая армия захватывает эту территорию, а отступавшая Красная армия подрывает железнодорожные мосты. Инфляция уничтожает оставшиеся сбережения воспитателей колоний, а самих колонистов в августе начали выселять. В это же время ПООСГ отправила двух отцов детей: Валерия Львовича Альбрехта, виолончелиста, ответственного за Русский музей, как главного, Ивана Петровича Пржевоцкого, большевика, и шведского пастыря Вильгельма Сарве, как представителя Международного Красного Креста по просьбе Советской власти, по направлению перемещения детских колоний в надежде на то, что им удастся вернуть детей через линии фронтов. 12 октября они выехали из Москвы в направлении к детям через фронт.

Разделения колонии 
Из колонии Миасса осенью дети разделились, около 70-ти детей оказалась в Петропавловске, часть в Ирбите и около 20 детей в Екатеринбурге, где их и нашли посланники ПООСГ, посетив все 9 колоний, в которых дети на тот момент располагались. Поняв, что вывезти детей не получится, из-за тяжёлых условий в дороге, посланники ПООСГ пытаются обеспечить их тёплой одеждой и выходят на связь в Екатеринбурге с Альфредом Сваном, петербуржцем и представителем вначале YMCA. Тот затем, связавшись в Омске с Райли Алленом, другим представителем Американского Красного креста, и получив от него снабжение, уже как представитель АКК, обязуется посланцам ПООСГ снабжать все колонии детей продуктами. Вслед за этой договорённостью, посланцы ПООСГ вернулись в Петроград.

Альфред Сван, вместе с женой Катей, организуют снабжение колоний, а затем, в связи с продвижением Красной армии и приближении фронта, из-за опасности для детей, собирают все колонии в одну и везут их к белому генералу Капелю, о помощи которого в её перевозе в Тургояк договорился Американский Красный крест. Оттуда вся колония на трёх эшелонах, предоставленных Алленом, по Транссибирской железной дороге едет во Владивосток. Где-то в процессе этого пути Сваны покидают колонию из-за сообщения о болезни отца Альфреда.

Райли Аллен встречает колонистов уже во Владивостоке летом 1919 года, как глава Американского Красного Креста. Там колонию снова разделили на две. Одну часть разместили на Русском острове, а вторую — на севере города рядом со станцией Вторая речка. Барл Брэмхолл отвечал за бюджет колоний. Ответственная по хозяйственной части колонии стала Ханна Кэмпбелл (прозванная «Мамаша Кэмпбелл») — американка с норвежскими корнями, знавшая русский, которая организовала в колониях движение скаутов и движение сестёр милосердия. Перед колонистами выступала певица Черкасская.

Распад колонии 
Были приготовления отправить детей обратно в Петроград, но 1 апреля 1920 года Американский экспедиционный корпус отзывается из России вместе с Американским Красным Крестом. Это совпадает с захватом Владивостока 5 апреля Императорской японской армией, которая взрывает мосты внутрь континента и подорвала попытки зафрахтовать корабль для колонии.

В результате Аллен обратился к Рудольфу Тойслеру, который за день нашёл сухогруз для перевоза «Йомей Мару» под руководством капитана Матоци Каяхара. Сухогруз под флагом Японии и Американского Красного Креста в июле 1920 года забрал детей колонии и по совету врачей Американского Красного Креста 12 июля берёт курс на японский порт Муроран на острове Хоккайдо, где через день колонисты встретились с японскими школьниками.

Через день корабль выходит в направлении Сан-Франциско и достигает его в начале августа. После посещения города 6 августа корабль вышел к Панамскому каналу. В канал он зашёл 19 августа. 28 августа пароход вошёл в порт Нью Йорка. Колонистов разместили в Форт Уодсворт, а президент Вудро Вильсон прислал им письмо с приветствием.

Изначально Американский Красный Крест планировал довезти колонистов во Францию, а потом уже думать, как довезти их в Петроград. Но активные действия колонистов, советского неофициального посла и пробольшевистские газеты вынуждают Американский Красный Крест направить корабль под американским флагом в направлении Петрограда.

Спустя четырнадцать дней после отплытия корабль остановился в Бресте и продолжил путь дальше к Балтийскому морю. Из-за заминирования Финского залива движение корабля было замедлено и он пришвартовался в Гельсингфорс в порте Койвисто. Затем корабль вернулся через Копенгаген в Японию. Детей вначале разместили в посёлке Халила, а затем, группами, через пограничный пункт на реке Сестре вернули в Петроград.

Как минимум, трое детей погибли от болезней и несчастных случаев в процессе путешествия, несколько родителей умерли до возвращения детей.

Дальнейшая судьба детей 
Одна девочка была удочерена семьёй Кэмпбелл. Несколько участников кругосветного перехода погибли впоследствии во времена Большого террора или пострадали от него.

Вначале колонисты издавали рукописный журнал и встречались на танцы с собственным оркестром. В период НЭПа вышло несколько статей в газетах и книг о событиях произошедших с колонией.

В следующий раз большинство колонистов встретились спустя около 50 лет в мае 1973-го года по официальному приглашению в СССР на встречу с Барлом Брэмхолла.

Внешние источники 
 Автобиография Матоци Каяхарэ
 Джейн Сван «Потерянные дети», 1989
 Документальный фильм «Миссия» 1989 года
 Над нами Красный крест — Сайт созданный по инициативе сообщества потомков участников событий и Центральной Городской Детской Библиотеки им. А. С. Пушкина при поддержке Генерального консульства США в Санкт-Петербурге 
 Путешествие вокруг света в 919 дней 
 Как детей всем миром спасали: культурно-просветительский проект 
 BBC News:Подкаст «Пассажиры Йомей Мару» 
 Никитин, Сергей Анатольевич, «Как квакеры спасали Россию», Москва, 2020

1918 год в России
Гражданская война в России